Osoby o tym nazwisku:
 Jelena Kotulska – rosyjska lekkoatletka
 Maria Kotulska – polska nauczycielka